Helvécia, ou sua forma em latim, Helvetia, pode se referir a:

 Helvécia - nome dado à parte oriental da Gália, povoada pelos Helvécios, e cobrindo uma parte do território actual da Suíça
 Helvécia - nome curto dado à República Helvética (1798-1803), república-irmã da Primeira República Francesa
 Helvécia (Hungria) - vila da Hungria, localizada no condado de Bács-Kiskun
 Helvetia (bairro) - bairro rural da cidade brasileira de Indaiatuba, fundado e colonizado por imigrantes suíços
 Nueva Helvecia - cidade do Uruguai, localizada no departamento de Colonia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos